Die Spielzeit 1935 war die 4. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Einfache Runde der Regionalmeister.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Einzelnachweise 

35
Handballveranstaltung 1935